ISO-3166-2-code van de Zuidelijke Oceaan
 een kleine kledingmaat, Extra Small 
een single van Rina Sawayama uit 2020 
 Yamaha XS 650, een motorfiets van het Japanse merk Yamaha